Boonen ist der Familienname folgender Personen:
 André Boonen (* 1957), belgischer Radrennfahrer
 Arnold Boonen (1669–1729), niederländischer Porträtmaler
 Dana Boonen (* 1979), belgische Basketballspielerin
 Jacques Boonen (1577–1655), holländischer Maler
 Jacobus Boonen (1573–1655), Jurist und Bischof
 Jorge Boonen (1858–1921), chilenischer Militär und Minister
 Tom Boonen (* 1980), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bohnen
 Bonen